Der Inter-District Championship (IDC) ist der wichtigste Wettbewerb für Fußballvereine aus Fidschi unter Aufsicht der Fiji Football Association. Teams aus verschiedenen Provinzen Fidschis nehmen jährlich an der IDC teil. 1987 war aufgrund eines Militärputsches das einzige Jahr, in dem der Wettbewerb nicht ausgetragen wurde.

Der Lloyd-Farebrother-Pokal, welcher an den Sieger der IDC übergeben wird, wurde nach dem ersten Präsidenten des fidschianischen Fußballverbandes, A.S. Farebrother and Lloyd and Company benannt.

Nur fünf Teams nahmen an der ersten Auflage der IDC in Suva 1938 teil (Teams aus Suva, Rewa, Ba, Levuka und Lautoka). Von 1938 bis 1975 wurde der Wettbewerb im KO-Modus ausgespielt, 1976 wurden Gruppenspiele ausgetragen. Seit 1985 wird der IDC in zwei Divisionen ausgetragen, 1999 gab es außerdem eine dritte Division.

Modus 
Der Inter-District Championship wird in zwei Divisionen ausgetragen. Die besten zehn Provinzen Fidschis spielen in der ersten Division. Aktuell sind dies Ba, Labasa, Lautoka, Nadi, Nadroga, Nasinu, Navua, Rewa, Suva und Tavua. Die Teams werden in zwei Gruppen mit jeweils fünf Vereinen aufgeteilt. Jedes Team spielt gegen jedes andere Team einmal. Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden zwei und eine Niederlage null Punkte. Die besten zwei Teams der jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für die Halbfinalspiele. Dabei spielen die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten der jeweiligen anderen Gruppe. Die Halbfinals und das Finale werden am gleichen Tag ausgetragen.

Die zweite Division besteht aus 12 Teams aus den Provinzen Bua, Dreketi, Lami, Nadogo, Nalawa, Rakiraki, Savusavu, Seaqaqa, Tailevu/Naitasiri, Tailevu Nord, Taveuni und Vatukoula. Die Division wird in drei Gruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt, jedes Team spielt einmal gegen jedes andere Team der Gruppe. Im Gegensatz zur ersten Division ist ein Unentschieden einen Punkt wert. Die besten zwei Teams der jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für die Halbfinalspiele. Dabei spielen die Gruppensieger gegen die Gruppenzweiten der jeweiligen anderen Gruppe. Die Halbfinals und das Finale werden am gleichen Tag ausgetragen.

Die Turniere

Erste Division

Teamstatistik

Zweite Division

Weblinks 
 

Fußballwettbewerb in Fidschi